Stazione di Modugno (FAL) − stazione delle Ferrovie Appulo Lucane
Stazione di Modugno − stazione attivata nel 2020
Stazione di Modugno Città − stazione di Modugno Città
Stazione di Modugno − stazione non più utilizzata che serviva la periferia di Modugno